Каирская конференция 1943 года — англо-американо-китайская встреча президента США Рузвельта, премьер-министра Великобритании Черчилля и президента Китайской Республики Чан Кайши при участии соответствующих военных и дипломатических советников, состоялась в Каире в конце ноября, накануне Тегеранской конференции. Проходила в резиденции американского посла Александра Кирка.

Официальное коммюнике, опубликованное в Каире 1 декабря 1943 года, свидетельствовало, что военные миссии перечисленных государств «договорились о будущих военных операциях против Японии», которые должны будут обеспечить её капитуляцию.

Наряду с выработкой военных планов конференция обсудила некоторые политические принципы, которые, по словам Рузвельта, должны были «обеспечить мир на Дальнем Востоке для многих будущих поколений».

Согласованных решений выработано не было.

Примечания

Литература 
Churchill W.-S. The Second World War: Closing the Ring. — Boston, 1951.
Sainsbury K. The Turning Point: Roosevelt, Stalin, Churchill, and Chiang Kai-Shek, 1943: The Moscow, Cairo, and Teheran Conferences. — Oxford, 1986.
Heiferman R.-I. The Cairo Conference of 1943: Roosevelt, Churchill, Chiang Kai-shek and Madame Chiang. — Jefferson, 2011.

Ссылки 

 United States Department of State Foreign relations of the United States diplomatic papers, The Conferences at Cairo and Tehran, 1943 
 The Cairo Conference, 1943

Международные конференции 1943 года
Международные конференции стран антигитлеровской коалиции
Международные конференции в Египте
1943 год в Египте
События в Каире
Ноябрь 1943 года